Muckov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Muckov, Ortsteil von Bor u Tachova, Okres Tachov
 Muckov, Ortsteil von Černá v Pošumaví, Okres Český Krumlov
 Muckov, Ortsteil von Levín, Okres Litoměřice